Ciriaci ist der Familienname folgender Personen:
 Pier Luigi Ciriaci (1946–2009), italienischer Filmschaffender
 Pietro Ciriaci (1885–1966), italienischer Kurienkardinal